Il existe plusieurs couvents des Augustins :
 Le couvent des Augustins d'Aix-en-Provence
 Le Couvent des Augustins de Chinon
 Le couvent des Augustins de Cosne-Cours-sur-Loire
 Le couvent des Augustins d'Erfurt
 Le couvent des Augustins de Liège
 Le couvent des Augustins de Montreuil-Bellay
 Le couvent des Augustins de Reims
 Le couvent des Augustins de Toulouse
 Le couvent des Augustines de Versailles
 Le couvent des Augustins de Vitré

Voir aussi 
 Liste d'abbayes augustiniennes